God Bless America
 God Bless Fiji